Şipal ist der Familienname folgender Personen:

 Önder Şipal (* 1987), türkischer Boxer
 Onur Şipal (* 1989), türkischer Boxer